Amorim se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dalton de Souza Amorim
 André M. Amorim